Název Hrobice může označovat: 

 Hrobice (okres Pardubice) – obec asi 8 km severně od Pardubic v okrese Pardubice
 Hrobice (okres Zlín) – obec asi 10 km severovýchodně od Zlína v okrese Zlín

Externí odkazy